Untitled signifie en anglais « sans titre ».

En musique

Single 

 Untitled (4 Ballads), un single ou EP de Every Little Thing sorti en 2002.

Album 

 (Untitled), un album des Byrds sorti en 1970 ;
 untitled #1, untitled #2, untitled #3, untitled #4, untitled #5, untitled #6, untitled #7, untitled #8, de l'album ( ) de Sigur Rós sorti en 2002 ;
 Untitled, un album de Terri Walker sorti en 2003 ;
 Untitled, un album du groupe KoЯn sorti en 2007 ;
 Untitled, un album du rappeur Nas sorti en 2008 ;
 Untitled, un album solo de R. Kelly sorti en 2009.

En peinture 

 Untitled (Black, Red over Black on Red), un tableau de Mark Rothko peint en 1964.

En parfumerie 

 Untitled, parfum de Maison Martin Margiela (2010)